Bonelli es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Andrea Bonelli, actriz argentina.
Aurelio Bonelli, compositor, organista y pintor italiano.
Camilo Bonelli, exfutbolista argentino. 
Cecilia Bonelli, conductora de televisión argentina.
Eduardo Patricio Iturrizaga Bonelli, llamado Eduardillo (1989-), jugador de ajedrez venezolano.
Emilio Bonelli, militar, autor y africanista español.
Florencia Bonelli, escritora argentina.
Franco Andrea Bonelli (1784-1830), zoólogo italiano.
Gian Luigi Bonelli, escritor, guionista de cómic y editor italiano.
Lucio Bonelli, cinematógrafo argentino.
Marcelo Bonelli, periodista argentino.
Maria Luisa Righini Bonelli, matemática e historiadora italiana.
Maricela Bonelli, deportista cubana.
Michele Bonelli, diplomático papal.
Nicolás Bonelli, mecánico y piloto argentino de automovilismo de velocidad.
Próspero Bonelli, automovilista argentino.
Ricardo Bonelli (1932-2009), futbolista argentino.
Sergio Bonelli, escritor, guionista de cómic y editor italiano.
Sergio Bonelli Editore, editorial italiana.
Tea Bonelli, nacida como Aristea Bertasi, editora y dibujante italiana.